Osoby o tym nazwisku:
 Astou Ndour – senegalska koszykarka
 Maurice Ndour – senegalski koszykarz